Sia är ett släkte av insekter. Sia ingår i familjen Stenopelmatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hopprätvingar